Eurostar  peut désigner :

Aérospatial 
 Eurostar, une plate-forme utilisée pour réaliser une série de satellites d'Airbus Defence and Space (ex-Astrium).

Véhicules et Transport 
 Eurostar, une entreprise ferroviaire qui exploite des trains à grande vitesse entre Londres et Paris/Bruxelles
 Eurostar Group, une société holding qui détient les entreprises Eurostar et Thalys.
 Eurostar Italia, un service de trains à grande vitesse en Italie.
 Iveco EuroStar, une gamme de camions longue distance produite entre 1993 et 2002.
 TGV TMST, surnommé Eurostar, train à grande vitesse assurant les dessertes d'Eurostar (compagnie)